Grand (fra fransk: Stor) kan have flere betydninger:

 Grand - en melding i kortspillet whist
 Grand Teatret, en biograf i København
 Grand, et præfiks, der anvendes foran betegnelser for familierelationer, eksempelvis Grandonkel, grandtante, grandfætter etc.